Spojení písmen T a Y může mít různé významy:

TY 
 BT-TY – kód ISO 3166-2 pro distrikt Tashi Yangtse
 Univerzita v Turku – finská univerzita se zkratkou TY (Turun yliopisto)

Ty 
 Ty – křestní jméno (nebo zkrácenina jm. např. Tyrell)
 Ty Burrell
 Ty Citerman
 Ty Cobb
 Ty Conklin
 Ty Segall
 Ty Taubenheim

ty 
 tahitština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk